Den Namen Villa Oppenheim tragen mehrere Bauwerke:

 Villa Oppenheim (Berlin) im Ortsteil Charlottenburg

 gelegentlich wird das Landhaus Oppenheim in Berlin-Wannsee auch als Villa Oppenheim bezeichnet
 Villa Oppenheim (Heringsdorf)

 Palais du Rhin (Köln), auch Villa oder Palais Oppenheim
 Villa Oppenheim (Kairo)
 Palais Oppenheim von Gottfried Semper für den Bankier Martin Wilhelm Oppenheim (1781–1863) erbaut, befand sich an der Bürgerwiese 5–7 in Dresden